Нетома — река в России, протекает по Республике Карелия и Архангельской области. Устье реки находится в 147 км по левому берегу Водлы. Длина реки составляет 107 км, площадь водосборного бассейна — 776 км².

Река берёт начало на северо-востоке Плесецкого района, у административной границы с Онежским районом, вытекая из озера Нетомского. Течёт с севера на юг. Порожиста. По реке в среднем и нижнем течении проходит административная граница Архангельской области и Карелии. Нетома — крупнейшая река в Плесецком районе, относящаяся к бассейну Атлантического океана.

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 13 км: Черча (лв)
 38 км: Корза (лв) (исток — озеро Великое)
 Лебедиха
 43 км: Шойкаполда (пр)
 Шойна (пр) (вытекает из Шойнозера
 Валиручей (пр)
 Берёзовый (пр)
 96 км Макаровка (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водла, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100412102000016517.

Примечания 

Википедия:Топонимы, возможно содержащие «ё»
Притоки Водлы
Реки Плесецкого района
Реки Пудожского района